Übertragung steht für:

 Übertragung (Psychoanalyse), unbewusster psychischer Vorgang
 Übertragung (Geburt), Überschreiten des errechneten Schwangerschaftstermins
 Übertragung, Ausbreitung von Krankheitserregern, siehe Infektionsweg
 Übertragung, Übersetzen eines Textes in eine andere Sprache, siehe Übersetzung (Linguistik)
 Übertragung, wirkungstreue oder freie Übersetzung der Bibel, siehe Bibelübersetzung #Übertragungen
 Wörtlicher und übertragener Sinn (Sprachwissenschaft)

Siehe auch:
 Datenübertragung, Eigentumsübertragung, Energieübertragung, Kraftübertragung, Liveübertragung, Signalübertragung

 Übertrager (Impulstransformator)
 Übertrag (Mathematik)
 Überträger – Translation – Transmission – Transfer – Transmitter (Begriffsklärungen)